Beartrap Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Beartrap Island (North Carolina)
 Beartrap Island (Vermont)